Capitium bezeichnet:

 Capitium (Kleidung), eine Art Kopftuch
 eine antike Stadt auf Sizilien, heute Capizzi